Бугульма — имя собственное.

 Бугульма — город в России, административный центр Бугульминского района Татарстана.
 Бугульма — аэропорт в Республике Татарстан.
 Бугульма — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.
 Бугульма (приток Бугульминского Зая) — река в Республике Татарстан.
 Бугульма (приток Чёрной Бирюсы) — река в Иркутской области.
 «Бугульма» — марка бальзама.

См. также 
 Малая Бугульма
 Бугульма-Рунако